Plaats in Indonesië
 Tamanasri (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tamanasri (Pringkuku), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java